Das Mazda Tennis Classic 1991 war ein Damen-Tennisturnier in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 29. Juli bis 4. August 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in San Diego